Killing Moon: The Best of Echo & the Bunnymen — збірка пісень англійської групи Echo & the Bunnymen, яка була випущена 26 листопада 2007 року.

Композиції 
 Pictures on My Wall – 2:55
 The Puppet – 3:07
 Do it Clean – 2:47
 Crocodiles – 2:40
 Rescue – 4:30
 All That Jazz – 2:48
 Villiers Terrace – 2:47
 Show of Strength – 4:50
 Over the Wall – 6:01
 A Promise – 4:06
 With a Hip – 3:18
 All My Colours – 4:04
 The Cutter – 3:55
 The Back of Love – 3:16
 Higher Hell – 5:02
 Gods Will Be Gods – 5:27
 Never Stop – 3:33
 Heads Will Roll – 3:32

Учасники запису 
 Іен Маккаллох — вокал
 Уїлл Сарджент — гітара
 Стівен Бреннан — бас гітара
 Горді Гоуді — гітара
 Кері Джеймс — клавішні
 Ніколас Килрой — ударні

Джерела 
 Killing Moon: The Best of Echo & the Bunnymen  allmusic
 Killing Moon: The Best of Echo & the Bunnymen last.fm

Альбоми Echo & the Bunnymen